København A-Raeken (1901/1902) była 13. sezonem nieoficjalnych mistrzostw Danii w piłce nożnej. W rozgrywkach brały udział tylko zespoły z Kopenhagi. Tytułu nie obroniła drużyna Boldklubben af 1893. Nowym mistrzem Danii został zespół Boldklubben Frem.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii